Antonio García Barbeito (Aznalcázar, provincia de Sevilla, 9 de agosto de 1950) es un periodista y escritor español de lengua castellana.

Biografía 
Nacido en Aznalcázar, una localidad cercana a la capital hispalense, García Barbeito vive su infancia en el campo, colaborando con su familia en trabajos de siembra y recolección. A los diecisiete años se traslada a Gines, para trabajar en El Molino (Hacienda el Santo Ángel), en la almazara, actividad que complementa con el desempeño de diversos oficios: albañil, vendedor de aceite, camarero... 
En 1972 comienza su trabajo como oficinista de la Caja Rural. En 1985 pasa a La General de Granada, hasta noviembre de 1989, cuando se incorpora a la oficina de prensa de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) a las órdenes de Juan Luis Manfredi. 

Su labor periodística (en la que combina colaboraciones con diversos medios, tanto de prensa escrita como radiofónicos)comienza en 1980 con su participación en el programa  Cruz de guía de Radio Sevilla (Cadena Ser). En 1983 inicia sus colaboraciones con Antena 3 Radio. De 1985 son sus primeras crónicas taurinas en El Correo de Andalucía, donde fue articulista hasta 1998.

Dada su condición de sevillista, en el 2005 tuvo el honor de realizar el pregón del centenario del Sevilla Fútbol Club, siendo previamente presenta por Cesar Cadaval. 

Tras su paso por la RTVA, en 1993 comienza a trabajar como colaborador del programa La Mañana de la cadena Cope con Carlos Herrera y, con posterioridad, con Antonio Herrero y Luis Herrero. Ha sido articulista de los diarios El Mundo, La Razón y  ABC de Sevilla, donde trabaja desde 2007 hasta nuestros días. Asimismo, fue colaborador del programa Herrera en la Onda, de nuevo con Carlos Herrera, en Onda Cero hasta finales de marzo de 2015. Ha publicado varios libros de temática variada. En 2010 pregonó la Semana Santa de Sevilla. Actualmente, colabora en el programa "Las mañanas de Andalucía" de Jesús Vigorra en Canal Sur Radio y codirige junto con el catedrático Rogelio Reyes Cano el programa semanal "Poetas Andaluces" en la misma cadena.

Vive entre Triana y Aznalcázar. Sus escritos están inspirados en el paisaje y el paisanaje de su niñez, la Vega del Guadiamar y el pueblo de Aznalcázar.

Obra
 El día que Jesús no quería nacer y otros breves de navidad, Voz de Papel, Madrid, 2004. 
 Coplas apenas. Ayuntamiento de Sevilla, Área de cultura y fiestas mayores, Sevilla, 2004.
 La ruta de la gastronomía. Grupo Pandora, Sevilla, 2005.
 Pueblos en cuerpo y alma. Grupo Pandora, Sevilla, 2005.
 Palabras de diario. S.A.Ediciones B, Barcelona, 2007.
 Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2010. Fundación El monte, Sevilla, 2010.
 De lo cercano. Fundación Caja rural del Sur, 2010.
 El tiempo de la luz (Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2010)
 Cancionero íntimo. La isla de Siltolá,Sevilla, 2011.
 "Athene Noctua". La isla de Siltolá, Sevilla, 2022.

Véase también 
Herrera en la Onda y Las mañanas de Andalucía con Jesús Vigorra.

Enlaces externos 
Blog del autor. 

Herrera en la Onda. Página de Barbeito.

Periodistas de la provincia de Sevilla
Periodistas de España del siglo XX
Periodistas de España del siglo XXI
Nacidos en Aznalcázar